Bosznia-Hercegovina
Skakavac falu Bosanski Petrovac községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Skakavac falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében

 Montenegró
Skakavac falu Berane községben